Adam Gaudette (né le  à Braintree dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue à la position de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2013-2014 || Thayer Academy || HS-Prep ||27 ||29 ||38 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || RoughRiders de Cedar Rapids  || USHL ||50 ||13 ||17 ||30 ||55 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 2015-2016 || Huskies de Northeastern || NCAA ||41 ||12 ||18 ||30 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Huskies de Northeastern || NCAA ||37 ||26 ||26 ||52 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Huskies de Northeastern || NCAA ||38 ||30 ||30 ||60 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Canucks de Vancouver || LNH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Comets d'Utica || LAH ||14 ||5 ||6 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Canucks de Vancouver || LNH ||56 ||5 ||7 ||12 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Canucks de Vancouver || LNH ||59 ||12 ||21 ||33 ||37 ||10 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| rowspan=2 | 2020-2021|| Canucks de Vancouver || rowspan=2 | LNH || 33 || 4 || 3 || 7 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Blackhawks de Chicago || 7 || 1 || 3 || 4 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| rowspan=2 | 2021-2022 || Blackhawks de Chicago  || rowspan=2 | LNH || 8 || 1 || 1 || 2 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Sénateurs d'Ottawa || 50 || 4 || 8 || 12 || 13 || - || - || - || - || -

| 218 || 27 || 43 || 70 || 84 || 10 || 0 || 0 || 0 || 2

Récompenses

NCAA 
2017-2018 :
Joueur de l'année dans HE
Champion marqueur de HE
Nommé dans la première équipe d'étoiles de HE
Récipiendaire du trophée Hobey-Baker

Références 

Naissance en octobre 1996
Naissance à Braintree (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des RoughRiders de Cedar Rapids
Joueur de hockey sur glace des Huskies de Northeastern
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Gagnant du trophée Hobey-Baker